Предсједник владе (колоквијално премијер) је термин који се користи за шефове влада у неколико земаља. То су:
 Предсједник Владе Републике Србије
 Предсједник Владе Црне Горе
 Предсједник Владе Северне Македоније
 Предсједник Владе Републике Хрватске
 Предсједник Владе Републике Словеније
 Предсједник Владе Републике Грчке
 Предсједник Владе Краљевине Мароко
 Предсједник Владе Краљевине Шпаније
 Предсједник Владе Руске Федерације
 Предсједник Владе Словачке Републике
 Предсједник Владе Чешке Републике

 Предсједник Владе Републике Српске
 Предсједник Владе Федерације Босне и Херцеговине

Називи државних поглавара
Премијери
Политичари